Okrętowe stanowisko dowodzenia – miejsce na okręcie, z którego dowódca okrętu (działu, grupy) w czasie walki dowodzi podległymi działami (grupami, drużynami) i utrzymuje łączność z bezpośrednim przełożonym. 

To odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsce pracy dla wyznaczonych dowódców zespołów okrętów. Rozwijane są na okrętach flagowych (grupowych). Spełniają takie same funkcje jak główne stanowiska dowodzenia.

Wszystkie stanowiska dowodzenia na okręcie oznacza się skrótami:
 GSD – główne stanowisko dowodzenia;
 ZS – zapasowe stanowisko dowodzenia;
 SD – stanowisko dowodzenia działem okrętowym;
 ZSD – zapasowe stanowisko dowodzenia działem okrętowym.

Dla oznaczenia stanowiska danym działem okrętu w mianowniku pisze się numer działu, np. SD|III (stanowisko dowodzenia działem broni podwodnej). Jeżeli jest kilka stanowisk w jednym dziale okrętowym, to numeruje się je kolejno, np. SD-2|III, SD-3|IV itp.

Przypisy

Bibliografia 
 

Marynarka wojenna
Dowodzenie